Rally Cycling  (UCI Team Code: RLY) — американская  профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental team.

История 
Основана в 2008 году. Зарегистрирована в городе Миннеаполис, штат Миннесота, США.

В 2007-2017 годах континентальная команда UCI. 

С 2018 года имеет статус проконтинентальной команды UCI. 

Команда использует велосипеды американской компании Diamondback Bicycles.

Известные гонщики команды
  Чед Хага (2011-2013)
  Майкл Вудс (2015)
  Гийом Буавен (2015)
  Сепп Кусс (2016-2017)

Сезон 2018 
В составе команды на сезон 2018 года 16 гонщиков.

Победы

Сезон 2017

Состав

Победы

Сезон 2016

Состав

Победы

Победы 

2009
 Вуэльта Уругвая Генеральная классификация — Скотт Звизански
 Этапы 1, 3 и 4  — Джейк Кио
 Этап 2 — Джонатан Рид Мамфорд
 Этап 7 — Скотт Звизански
 Тур Таиланда Генеральная классификация — Эндрю Баджадали
 Этап 5 — Эндрю Баджадали
 Тур де Бос Генеральная классификация — Скотт Звизански
2010
 Фестнингсриттет Генеральная классификация — Джесси Энтони
2011
 Этап 2 Тур Юты — Джесси Энтони
2012
 Этапы 1, 5, 6 и 10 Вуэльта Уругвая — Кен Хэнсон
 Этап 2 Тур Кореи — Алекс Канделарио
 Этапы 7 и 8 Тур Кореи — Кен Хэнсон
 Пролог Тур Эльк Грув — Том Зирбель
 Этапы 1 и 2 Тур Эльк Грув — Кен Хэнсон
 Гойксе Пейл — Кен Хэнсон
2013
 Этап 3 Вольта Алентежу — Кен Хэнсон
 Этап 4 Вольта Алентежу — Том Зирбель
 Тур Гила — Том Зирбель
  Чемпионат США — Индивидуальная гонка  —  Том Зирбель
 Этапы 2 и 4 Тур Кореи — Кен Хэнсон
 Этап 1 Тур Эльк Грув — Чед Хага
2014
 Этап 6 Vuelta Mexico Telmex — Эрик Янг
 Этап 2 Redlands Bicycle Classic — Том Зирбель
 Tour of the Battenkill — Скотт Звизански
 Этап 4 Joe Martin Stage Race — Брэд Хафф
 Тур Гила Генеральная классификация —  Картер Джонс
 Этап 4 Тур Калифорнии — Вилл Рутлей
 Этапы 1 и 2 Grand Prix Cycliste de Saguenay — Эрик Янг
 North Star Grand Prix Генеральная классификация —  Райан Андерсон
 Этап 1а — Том Зирбель
 Этап 2 — Райан Андерсон
 Пролог Cascade Cycling Classic — Том Зирбель
 Этап 2 Тур Юты — Эрик Янг
2015
 Clássica Internacional Loulé Capital Europeia do Desporto — Майкл Вудс
 Redlands Bicycle Classic — Филипп Гаймон
 Этап 2 Troféu Alpendre Internacional do Guadiana — Райан Андерсон
 Этап 2 (ИГ) Redlands Bicycle Classic— Том Зирбель
 Этап 3 Redlands Bicycle Classic— Филипп Гаймон
 Этап 2 Тур Гила— Эрик Янг
 Этап 3 (ИГ) Тур Гила — Том Зирбель
 Этап 3 Grand Prix Cycliste de Saguenay— Пьеррик Науд
 Этап 3b Тур де Бос — Гийом Буавен
  Чемпионат Канады — Групповая гонка  —  Гийом Буавен
 White Spot / Delta Road Race — Эрик Янг
 Этап 4 Тур Юты— Эрик Янг
 Этап 5 Тур Юты— Майкл Вудс
2016
 Пролог Истриан Спринг Трофи— Эрик Янг
 Этап 2 GP Liberty Seguros— Вилл Рутлей
 Этап 3 Тур Гила— Том Зирбель
 Этап 4 Grand Prix Cycliste de Saguenay — Эрик Янг
 Этап 2 Тур де Бос — Сепп Кусс
 Пролог Тур Эльзаса— Кертис Уайт
 Этап 3 Тур Альберты — Эван Хаффман
2017
 Этап 1 (ИГ) Joe Martin Stage Race — Адам Де Вос
 Этап 3 Joe Martin Stage Race — Эрик Янг
  Тур Гила Генеральная классификация — Эван Хаффман
 Этап 1 — Маттео Даль-Чин
 Этапы 2 и 4 — Эрик Янг
 Этап 1 (ИГ) — Эван Хаффман
 Этапы 4 и 7 Тур Калифорнии — Эван Хаффман
 Этап 2 Тур де Бос — Маттео Даль-Чин
 Этап 5 Тур де Бос — Роб Бриттон
  Чемпионат Канады — Групповая гонка  —  Маттео Даль-Чин
  Чемпионат США — Индивидуальная гонка  —  Брэндон Макналти
 Этап 2 (ИГ) Cascade Cycling Classic — Эван Хаффман
 Этап 4 Cascade Cycling Classic — Шен Клайн
  Тур Юты Генеральная классификация — Роб Бриттон
 Этап 3 (ИГ) — Роб Бриттон
  Тур Альберты Генеральная классификация — Эван Хаффман
 Этап 1 — Эван Хаффман
2018
 Этап 3 Тур Лангкави — Адам Де Вос
  Тур Гила Генеральная классификация — Роб Бриттон
 White Spot / Delta Road Race — Адам Де Вос

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Rally Cycling на FirstCycling 

Велосипедные команды